Viola da gamba, hangszer
 Gamba, orgonaregiszter
 Gamba, város Gabonban